Gripenberg ist eine finnisch-schwedisches Adelsfamilie, siehe Gripenberg (Adelsgeschlecht)
Bekannte Angehörige:
 Alexandra Gripenberg (1857–1913), finnische Frauenrechtlerin
 Bertel Johan Sebastian Gripenberg (1878–1947), finnischer Dichter
 Catharina Gripenberg (1977-), finnisch-schwedische Schriftstellerin
 Georg Achates Gripenberg (1890–1975), finnischer Botschafter

Siehe auch:
 Gripenberg (Ort), Ort in Schweden
 Schloss Gripenberg bei Tranås in der historischen Provinz Småland; das größte Holzschloss Schwedens 
 Bahnstrecke Jönköping–Gripenberg, eine schmalspurige Bahnstrecke in Schweden